Das Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2014 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Marrakesch. 
Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2014. Das Turnier fand vom 21. bis zum 28. April 2014 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Francesca Schiavone, im Doppel die Paarung Tímea Babos und Mandy Minella.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2014 fand vom 20. bis 21. April 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Marrakesch